Écury-le-Petit fusionne avec Champigneul-Champagne en 1854.
 Écury-le-Repos est une commune française située dans le département de la Marne et la région Grand Est en France.
 Écury-sur-Coole est une commune française située dans le département de la Marne et la région Grand Est en France.